Bozdağ bzw. Boz Dağ (türkisch: „grauer Berg“) ist der Name mehrerer Berge in der Türkei:
Boz Dağ (Adıyaman), Berg in der Provinz Adıyaman
Bozdağ (Denizli), Berg in der Provinz Denizli
Bozdağ (Hatay), Berg in der Provinz Hatay
Boz Dağ (Izmir), Berg in der Provinz Izmir
 Bozdağ (Karaman), Hügelkette in der Provinz Karaman

Bozdağ ist der Familienname von:
 Bekir Bozdağ (* 1965), türkischer Theologe, Jurist und Politiker
 Mehmet Bozdağ (* 1983), türkischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent